Falls City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Falls City (Alabama)
 Falls City (Idaho)
 Falls City (Nebraska)
 Falls City (Oregon)
 Falls City (Texas)
 Falls City (Wisconsin), im Dunn County